Давид Шигер (; 30 ноября 1990, Дебрецен) — венгерский футболист, полузащитник. Футболист клуба «Ференцварош» и сборной Венгрии.

Карьера

Ранний этап 
Давид Шигер родился в Дебрецене и начал свою карьеру в одноимённом клубе «Дебрецен». Он не смог сыграть в первой команде в матче чемпионата. Его несколько раз отдавали в аренду в клубы «Теглаш», «Летавертеш», «Мезёкёвешд» и «Балмазуйварош». Летом 2015 года «Балмазуйварош» выкупил права на игрока у «Дебрецен», и вскоре Шигер стал основным игроком, а затем и капитаном команды. 9 ноября 2015 года он забил эффектный гол в чемпионате в ворота «Шорокшара». Он завершил чемпионат второго дивизиона 2016/17 на втором месте с командой, которая впервые в своей истории вышла в высший дивизион Венгрии. Шигер также был лидером своей команды, забив четыре гола в двадцати матчах чемпионата в осенней половине сезона 2017/18, что вызвало интерес многих клубов, в частности, «Ференцварош». Он завершил сезон 2017/18 с четырьмя забитыми мячами, проведя в общей сложности 32 игры.

Ференцварош 
12 июня 2018 года «Ференцварош» официально объявил о подписании контракта с футболистом. 3 ноября 2018 года Шигер забил свой первый гол за команду в матче против «МТК», матч завершился победой «Ференцвароша» 2:0. Этот гол был признан лучшим в категории «Гол года» на гала-концерте 61-го спортсмена года в Венгрии. В чемпионате сезона 2018/19 он забил 2 гола в 23 матчах и стал вместе с командой чемпионом страны.

6 августа 2019 года в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 2019/20 в выездном матче против «Динамо Загреб» он сравнял счёт ударом головой на 60-й минуте, матч закончился 1:1.

В сентябре 2019 года он продлил контракт с клубом. 27 октября «Ференцварош» выиграл матч у клуба «МОЛ Фехервар» 2:1, а Шигер оформил дубль. 28 ноября 2019 года Шигер забил гол в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в матче против «Эспаньола», игра завершилась в ничью 2:2. 23 мая 2020 года он сделал дубль в ворота родной команды «Дебрецен». Матч завершился 2:1 в пользу «Ференцвароша». В июне 2020 года Шигер вместе с командой вновь стал чемпионом страны.

26 августа 2020 года во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 2020/21 Шигер забил гол в ворота шотландского «Селтика», а матч в итоге закончился сенсационной победой «Ференцвароша» 2:1.

В сборной 
Он дебютировал за сборную Венгрии 5 сентября 2019 года в товарищеском матче против Черногории, заменив в перерыве Ласло Кляйнхайслера. Таким образом он стал 1000-м игроком в истории сборной Венгрии.

Статистика выступлений

Достижения 
  «Ференцварош»
 Чемпион Венгрии (2): 2018/19, 2019/20

 Личные
 Победитель в категории «Гол года» на гала-концерте 61-го спортсмена года в Венгрии (2018).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Мезёкёвешд»
Игроки ФК «Балмазуйварош»
Игроки ФК «Ференцварош»